Черкашенин — фамилия. Известные носители:
 Леско Черкашенин (?—1670) — казачий атаман, один из руководителей восстания под предводительством Степана Разина.
 Михаил Черкашенин (?—1581) — атаман донских казаков при Иване Грозном.